— японская сэйю.

Об актрисе 
Работает в агентстве .

Наиболее известные роли: Астольф в аниме Fate/Apocrypha, Ако Сирабе и Кюа Мьюз (Suite PreCure), Сугури Киносита (Happy Kappy), Тинацу Ёсикава (Yuri Yuri), Цуники Минива (Place to Place), Юдзуко Нонохара (Yuyushiki), Миа Агеха (Pretty Rhythm: Dear My Future), Эмилия Хермит (Hundred), Хинако Саихо (Long Riders!) и Котецу («Цугумомо»)

На седьмой церемонии Seiyu Awards 2013 года удостоилась награды как лучшая начинающая актриса.

Работы и роли

Аниме-сериалы 
2011 год
 Freezing — Кахо Хиираги
 Happy Kappy — Сугури Киносита
 Suite PreCure — Ако Сирабэ / Кюа Мьюз
 Yuru Yuri — Тинацу Ёсикава
2012 год
 Acchi Kocchi — Цумики Минива
 Magi — Писти
 Oda Nobuna no Yabou — Бонтэммару
 Pretty Rhythm — Миа Агэха
 Sengoku Collection — Нобунага Ода
 Yuruyuri♪♪ — Тинацу Ёсикава
2013 год
 Galilei Donna — Кадзуки Феррари
 Magi: The Kingdom of Magic — Писти
 Mushibugyou — Хибати
 Servant × Service — Токо Итимия
 Yuyushiki — Юдзуко Нонохара
2014 год
 Barakamon — Тамако Араи
 Black Bullet — Юдзуки Катагири
 Isshuukan Friends. — Саки Ямагиси
 Momo Kyun Sword — Марон
 Pretty Rhythm: All Star Selection — Миа Агэха
 PriPara — Ироха Какава
 Sabagebu! — Урара Касугано
 Wizard Barristers: Benmashi Cecil — Коромо Сасори
2015 год
 Death Parade — Нона
 Mikagura School Suite — Адзуми Сагара
 Tai-Madou Gakuen 35 Shiken Shoutai — Усаги Саиондзи
 Urawa no Usagi-chan — Сайко Нумакагэ
 Yuru Yuri San☆Hai! — Тинацу Ёсикава
2016 год
 Hundred — Эмиль Кроссфорд
 Long Riders! — Хинако Сайдзё
 «Моб Психо 100» — Исигуро
2017 год
 Gamers! — Агури Сакурано
2018 год
 «О моём перерождении в слизь» — Соука
2019 год
 Koya no Kotobuki Hikotai — Нацуо
2020 год
 Fire Force Season 2 — Рицу
 Fruits Basket 2nd season — Кими Тодо
 Munou na Nana — Нана Хиираги
2021 год
 «О моём перерождении в слизь 2» и «Дневники слизи» — Соука

OVA 
 Ippatsu Hicchuu!! Devander (2012) — Сакура Харукадзэ
 Arata-naru Sekai (2012) — Хонго
 Mushibugyou (2014) — Хибати
 Yuruyuri Nachu Yachumi! (2014) — Тинацу Ёсикава
 Tokyo Ghoul: Jack (2015) — Аки Сасада
 Under the Dog (2016) — Хана Тогэцу
 Yuyushiki (2017) — Юдзуко Нонохара

Анимационные фильмы 
 Suite Precure♪ The Movie: Take it back! The Miraculous Melody that Connects Hearts (2011) — Ако Сирабэ / Кюа Мьюз
 Pretty Cure All Stars New Stage: Friends of Future (2012) — Ако Сирабэ / Кюа Мьюз
 Pretty Cure All Stars New Stage 2: Friends of the Heart (2013) — Ако Сирабэ / Кюа Мьюз
 Pretty Rhythm All Star Selection: Prism Show Best Ten (2014) — Миа Агэха
 Gekijou-ban PriPara Mi~nna Atsumare! Prism Tours (2015) — Миа Агэха

Drama CD 
 Sugar Apple Fairytale (2014) — Энн Хэлфорд

Видеоигры 
 Fate/Extra CCC (2012) — Лансер / Элизабет Батори
 Fairy Fencer F (2013) — Арин
 Lost Dimension (2014) — Химэно Акасики
 Hyper Galaxy Fleet (2015) — Маюка Моримото
 Fate/Grand Order (2015) — Лансер / Элизабет Батори; Сэйбер / Элизабет Батори; Кастер / Элизабет Батори; Альтер эго / Меха Эли-чан / Меха Эли-Чан модель 2; Райдер / Астольфо
 Digimon Story: Cyber Sleuth (2015) — главная героиня
  (2016) — , Ouroboros
 Fate/Extella: The Umbral Star - Лансер / Элизабет Батори
 Honkai Impact 3rd (2021) — Mobius

Дублирование 
 Бэтмен: Отважный и смелый (2012) — Лёд
 Истории Райли (2015) — Райли Мэтьюз
 Невидимая сестра (2016) — Клео

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте 81 Produce